Pita kan syfta på följande:

 Pitabröd

Geografi

Guinea 

 Pita (prefektur), Mamou Region, 
 Pita, Guinea, ort, Mamou Region,

Mexiko 

 Pita, Mexiko, ort, Querétaro Arteaga, Corregidora, 

Robotskapade Guineaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar